Ат-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Республика Саха (Якутия) 

 Ат-Кюель — озеро, на левом берегу нижнего течения р. Вилюй, юго-восточнее оз. Муосаны, координаты 64°02' 124°34'.
 Ат-Кюель — озеро, между оз. Иесердях и оз. Сюгдер, координаты 64°17' 114°46'.
 Ат-Кюель — озеро, в правобережье р. Мома, координаты 65°02' 147°13'.
 Ат-Кюель — озеро, на р. Мелюччю, координаты 62°49' 133°50'.
 Ат-Кюель — озеро, южнее оз. Бёхтюе, координаты 63°08' 123°21'.
 Ат-Кюель — озеро, в русле р. Аргангы-Очогос, координаты 60°43' 132°46'.
 Ат-Кюель — озеро, на левом берегу р. Хомпу, координаты 61°15' 130°50'.

Примечания

См. также 
Атах-Кюель